Hierba puntera puede referirse a:

 El nombre común de la planta Sedum sediforme.
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum.